Il doppio  del Tennis Napoli Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Tomáš Cibulec e Jaroslav Levinský erano i detentori del titolo, ma solo Levinský ha partecipato in coppia con Lovro Zovko, ma ha perso nei quarti di finale contro Frank Moser e Lukáš Rosol.

Pablo Cuevas e David Marrero hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Moser e Rosol.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Scott Lipsky (quarti di finale)
 James Cerretani /  Dick Norman (quarti di finale)

 Jaroslav Levinský /  Lovro Zovko (quarti di finale) 
 Daniel Köllerer /  Rogier Wassen (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Tennis Napoli Cup 2009